Бучнево — название населённых пунктов.

Россия 
 Бучнево — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Бучнево — деревня в Навлинском районе Брянской области.
 Бучнево — деревня в Касимовском районе Рязанской области.